Tammela – wieś w Estonii, w prowincji Hiiu, w gminie Pühalepa
 Tammela – gmina w Finlandii, w regionie Kanta-Häme oraz wieś o tej samej nazwie.
 Tammela – dzielnica fińskiego miasta Tampere